Того року турнір проводився вперше.

Сє Шувей і Моніка Нікулеску виграли титул, у фіналі перемігши пару Тімеа Бачинскі і Мартіна Хінгіс з рахунком 5–7, 6–3, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Ladies Open Biel Bienne, парний розряд
2017